Оялес-де-Роа ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Занимает площадь 13 км². Население — 250 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 96 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса